76-я дивизия ПВО — воинское формирование в составе ВКС РФ.

История 
Бригада ведёт свою историю от зенитного ракетного Самарского полка, сформированного в 1952 году.

В 1963 году в Куйбышеве на базе расформированного 25-го отдельного корпуса ПВО создаётся 28-я дивизия ПВО.

В 1998 г. 28-я дивизия ПВО была расформирована.

В ходе военной реформы в 2009 году 76-я дивизия расформирована, на её базе создана 8-я бригада ВКО.

С 1 декабря 2014 года вновь реформирована в 76 дивизию ПВО..

Структура 

 185-й гвардейский зенитный ракетный полк (Екатеринбург) - 2 зрдн С-300ПС;
 340 радиотехнический полк 
 511-й гвардейский зенитно-ракетный Смоленский Краснознамённый орденов Суворова, трижды  Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (Энгельс) — 2 зрдн С-300ПС;
 568-й зенитный ракетный Краснознамённый полк (Самара) — 3 зрдн С-300ПС;

Вооружение 
 Зенитно ракетные комплексы С-400, С-300ПС
 Радиолокационные станции Небо

Подчинение 
14-я армия ВВС и ПВО в составе ЦВО.

Командиры 
 15-я отдельная бригада ПВО
  полковник Шиленков
 28 дивизия ПВО 
 полковник Коцько И.Т.
 76 дивизии ПВО
 генерал-майор Иванов, Валерий Михайлович (2002–2003);
 генерал-майор Гоменков, Дмитрий Викторович(2008)
 8 бригады ВКО
 полковник Поддубицкий, Алексей Алексеевич
 76 дивизии ПВО
 генерал-майор Поддубицкий, Алексей Алексеевич (2014-2015)
 генерал-майор Тихонов С. Г. (2015)

Базирование 
Управление и штаб дивизии - Самара, ул. Ерошевского, 94

Примечания 

Дивизии ПВО Российской Федерации
Самара